Australian Goldfields Open 2014 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 30 juni och 6 juli 2014 i Bendigo Stadium i Bendigo, Victoria, Australien. Det var den andra rankingturneringen för säsongen 2014/2015.

Regerande mästare var Marco Fu men han beslöt att inte delta detta året.

Judd Trump vann sin fjärde rankingtitel genom att besegra Neil Robertson med 9–5 i finalen.

Prispengar
Fördelningen av prispengarna var som följer (allt i AUD):

Vinnare: 75 000
Tvåa: 32 000
Semifinal: 20 000
Kvartsfinal: 17 000
Sista 16: 12 000
Sista 32: 9 000
Sista 48: 1 600
Sista 64: 750
Sista 96: 150

Högsta break, ej TV-sänt: 100
Högsta break, TV-sänt: 2 500

Totalt: 500 000

Kval

Kvalet spelades i fyra omgångar mellan 30 maj och 3 juni 2014 i The Capital Venue i Gloucester, England. Alla matcher spelades i bäst av 9 frames. Två av de 16 kvalvinnarna lottades att spela mot två australienska wild cards. De två matcherna spelades den 30 juni 2014 i Bendigo och vinnarna gick tillsammans med övriga 14 kvalvinnare in i huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Referenser
 snooker.org

2014 i Australien
Australian Open (snooker)